Koderma (district), een district van de Indiase staat Jharkhand
 Koderma (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Koderma